Název Kobylníky má více sídel:
 Kobylníky (Klobuky), část obce Klobuky v okrese Kladno
 Kobylníky (Chotilsko), část obce Chotilsko v okrese Příbram